Battlefield: Vietnam () — компьютерная игра из серии игр Battlefield, следующая после Battlefield 1942. Игра была разработана компанией EA Digital Illusions CE и издана Electronic Arts. Выпущена 14 марта 2004 года в Северной Америке и 19 марта в других регионах мира.

Сюжет 
Действия игры разворачиваются во времена Вьетнамской войны. В игре присутствуют две враждующие стороны: армии США/Южного Вьетнама и армия Северного Вьетнама/НФОЮВ. Особенность игры — большое разнообразие карт, основанных на реальных исторических событиях и местах, таких как операция «Гастингс», «тропа Хо Ши Мина», битва за Хюэ, долина Йа-Дранг, операция «Flaming Dart», осада Кхешани, Камбоджийская кампания, битва за Куангчи и другие. Многие части игры были созданы под влиянием популярных фильмов о Вьетнамской войне. Примерами могут служить возможность прослушать «Полёт валькирий» по радио и тигровая окраска гранатомёта M79 из фильма «Апокалипсис сегодня».

Геймплей 
Геймплей в Battlefield Vietnam точно такой же, как и в предшественнике — Battlefield 1942: каждая команда появляется на своей точке и выдвигается к нейтральным для их захвата, после чего отвоёвывает контрольные точки противника и убивает солдат врага. Если игрок в процессе игры погибает, он может возродиться на одной из отвоёванных точек, сменив при этом свой класс (и поменяв оружие). Всего в игре представлено четыре боевых специальности: пулемётчик, снайпер, гранатомётчик («охотник» за танками) и инженер. От класса медика разработчики отказались.
Искусственный интеллект противника в Battlefield Vietnam при средней сложности игры не рассчитан на длительное преследование врага. Также оппоненты не всегда стреляют в своего врага, оказавшегося поблизости. При увеличении сложности антагонисты становятся значительно более меткими.

Особенности 
Построенный на усовершенствованном движке от BF1942, Battlefield Vietnam имеет много новых и улучшенных функций от своего предшественника. Выбор оружия, доступного игроку в игре соответствует тому, какое было во время Вьетнамской войны у обеих сторон конфликта.
В игре представлен богатый выбор военной техники, доступной для управления. Игроки, которые находятся на пассажирских сиденьях, могут вести огонь из личного оружия. Также в игре появились противопехотные мины и возможность авиадоставки транспортных средств. Находясь за рулём или штурвалом военной техники, можно включить радио и послушать музыку 1960-х годов.

Официальные дополнения 
Battlefield Vietnam: World War II Mod — Electronic Arts и Digital Illusions выпустили в свет официальную модификацию, превращающий Вьетнамскую войну во Вторую мировую. Дополнение создано с учётом опыта, полученного при создании Battlefield 1942, в более качественном исполнении. Можно ознакомиться с переработанными тихоокеанскими картами и графикой, возможности которой были улучшены с помощью движка Battlefield Vietnam. Полностью переделана игровая физика, улучшен интеллект компьютерных соперников, добавлены новые виды оружия и многое другое. Единственный недостаток модификации — всего три доступные для игры карты: вторжение на Филиппины, Иводзима и остров Уэйк.

Саундтрек 
 Jefferson Airplane — White Rabbit
 Jefferson Airplane — Somebody to Love
 The Box Tops — The Letter
 The Kinks — All Day and All of the Night
 The Kinks — You Really Got Me
 The Count Five — Psychotic Reaction
 The Bobby Fuller Four — I Fought the Law
 Canned Heat — On the Road Again
 Creedence Clearwater Revival — Fortunate Son
 Deep Purple — Hush
 Эдвин Старр — War
 Rare Earth — Get Ready
 The Trashmen — Surfin' Bird
 Martha and the Vandellas — Nowhere to Run
 The Troggs — Wild Thing
 The Guess Who — Shakin' All Over
 Будапештский филармонический оркестр — Полёт валькирий

В официальное издание от Electronic Arts вошли только 11 треков.

Отзывы 
Battlefield Vietnam получила в целом положительные отзывы от критиков и игроков. Согласно Metacritic, игра имеет 84% на основе 48 обзоров. GameRankings поставил 83.57% при 51 обзоре.

В 2014 году, после закрытия серверов GameSpy, Electronic Arts отказалась от поддержки целого ряда старых проектов, среди которых был Battlefield Vietnam.

Примечания

Литература 
 Battlefield Vietnam: Prima's Official Strategy Guide. Prima Games, 2004. 96 p. ISBN 0761545476
 Joystick Soldiers: The Politics of Play in Military Video Games. Routledge, 2009. 328 p. ISBN 978-0415996600
 Mythologizing the Vietnam War: Visual Culture and Mediated Memory. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 195 p. ISBN 9781443854429
 Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History. Bloomsbury Academic, 2013. 400 p. ISBN 9781623567286
 The Vietnam War: The Definitive Illustrated History. DK, 2017. 360 p. ISBN 9781465457691
 Thirty Years After: New Essays on Vietnam War Literature, Film and Art. Cambridge Scholars Publishing, 2009. 510 p. ISBN 978-1443801232
 Werning S. Real Wars on Virtual Battlefields: The Convergence of Programmable Media at the Military-Civilian Margin. Transcript Verlag, 2009. 416 p. ISBN 9783837612400

Ссылки 
 Battlefield Vietnam // ЛКИ. 2004. №5
 Battlefield Vietnam — Официальный сайт EA

Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры, разработанные DICE
Шутеры от первого лица
Battlefield
Компьютерные игры о Вьетнамской войне
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры только для Windows